Les Knights de London sont une franchise de hockey sur glace du Canada qui évolue dans la ligue junior de la Ligue de hockey de l'Ontario, ligue régionale de la Ligue canadienne de hockey. Fondés en 1968, ils ont gagné la Coupe Memorial en 2016 pour la première fois de leur histoire depuis 2005.

Historique

Histoire

Palmarès

Championnats 
Coupe Memorial
 2005 : champions contre  l'Océanic de Rimouski
 2016 : champions contre  les Huskies de Rouyn-Noranda
Coupe J.-Ross-Robertson
 2005 : champion contre les 67 d'Ottawa
Trophée Hamilton SpectatorPremiers de la saison régulière
 2003-2004 : 110 points
 2004-2005 : 120 points 
 2005-2006 : 102 points 
 2006-2007 : 104 points
Trophée Wayne-Gretzkychampion de la conférence de l'Est
 1998-1999
 2004-2005
 2005-2006
Trophée Emmschampion de la division Emms
 1977-1978
 1989-1990
Trophée Bumbaccochampion de la division Ouest
West Division Champions
 1997-1998
Trophée Holodychampion de la division Midwest
 2003-2004
 2004-2005
 2005-2006
 2006-2007
 2008-2009
|}

Personnalités de l'équipe

Joueurs

Entraîneurs 
À cinq reprises, un entraîneur de London a remporté le trophée Matt-Leyden du meilleur entraîneur de la LHO : Bill Long en 1976-1977, Gary Agnew en 1992-1993 et 1997–98 et enfin Dale Hunter en 2003-2004 et 2004-2005. Hunter remporte le trophée Brian-Kilrea du meilleur entraîneur de la saison dans la LCH en 2003-2004.

Nationals de London
 1965-1966 - Jack McIntyre
 1966-1968 - Turk Broda
Knights de London
 1968-1969 - Gene Taylor
 1969-1971 - Bep Guidolin
 1971-1972 - Bronco Horvath
 1972-1980 - Bill Long
 1980-1983 - Paul McIntosh
 1983-1986 - Don Boyd
 1986-1990 - Wayne Maxner
 1990-1994 - Gary Agnew
 1994-1995 - Mike Fedorko
 1995-1996 - Murray Nystrom (intérim)
 1995-1996 - Tom Barrett
 1996-1997 - Brad Selwood
 1996-1997 - Paul McIntosh (interim)
 1997-2000 - Gary Agnew
 2000-2001 - Lindsay Hofford
 Depuis 2001 - Dale Hunter

Références

Voir aussi 

Knights de London